Alternativo em inglês, alternative
Ou ainda:
Alternative (álbum) dos Pet Shop Boys
Alternative Comics, editora norte-americana de banda desenhada

Veja também 
Alternativo
Alternativa

Desambiguação